Cinq sièges de Bréda ont eu lieu pendant la Guerre de Quatre-Vingts Ans entre l'Union d'Utrecht et l'Espagne :
 Siège de Bréda (1577)
 Siège de Bréda (1581)
 Siège de Bréda (1590)
 Siège de Bréda (1624)
 Siège de Bréda (1637)

Breda